Mazzilli ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Mazzilli (* 1989), argentinischer Feldhockeyspieler
 Pascoal Ranieri Mazzilli (1910–1975), brasilianischer Politiker und Präsident Brasiliens